ESX steht für:
 VMware ESX, Virtual-Machine-Monitor für VMware
 East Sussex (ISO-3166-2:GB-Code)
 Ethosuximid, Arzneistoff mit krampflösender Wirkung zur Behandlung von Epilepsien

esx steht für:
 Eskimo-aleutische Sprachen (ISO-639-5-Code)

Abkürzung